Indonesië
 Tandun (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau
 Tandun (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau